désigne :

Hydronymes 
 Avoca, rivière irlandaise du comté de Wicklow ;
 Avoca, cours d'eau australien de l'État de Victoria ;
 Avoca, cours d'eau en Nouvelle-Zélande.

Toponymes 
 Avoca, localité sud-africaine ;
 Avoca, localité irlandaise ;

 Avoca, localité australienne de Nouvelle-Galles-du-Sud ;
 Avoca, localité australienne de Tasmanie ;
 Avoca, localité australienne de l'État de Victoria ; 

 Avoca, localité américaine de l'Arkansas ;
 Avoca, localité américaine de l'Iowa ;
 Avoca, localité américaine de Minnesota ;
 Avoca, localité américaine de Nebraska ;
 Avoca, ville située dans l’État de New York ;
 Avoca, village situé dans l’État de New York ;
 Avoca, localité américaine de Pennsylvanie ;
 Avoca, localité américaine du Wisconsin.
 Avoca est une petite localité de la région de Canterbury dans l' Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 * 

Homonymie de toponyme